

Patronyme
Anttila ou Antila est un patronyme d'origine finnoise, notamment porté par :
 Sirkka-Liisa Anttila, (1943- ), femme politique finlandaise.
 Erkki Antila, (1954- ), biathlète finlandais.
 Miikka Anttila, (1972- ), copilote de rallye finlandais.
 Timo Antila (1980- ), biathlète finlandais.
 Tuukka Anttila, (1980- ), joueur finlandais de volley-ball.

Voir aussi

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme finnois
Patronyme finnois